GBP steht für:
 Gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt, eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme
 die britische Währung Pfund Sterling (£)
 das Antiepileptikum Gabapentin
 „British protected person“, Nationalitätenangabe auf Platz 11–13 der zweiten Reihe von Machine Readable Travel Documents

Die Abkürzung GBp steht für:
 Pence, die Hundertsteleinheit des Pfund Sterling, siehe Pfund Sterling#GBp (Pence)

Die Abkürzung Gbp steht für:

 Gigabasenpaar, eine Milliarde Basenpaare, siehe Basenpaar

Siehe auch:

GBP